Сезар Аугусто Белли Михелон, известный как Сезар Белли (род. 16 ноября 1975 года в Бебедору (Сан-Паулу)) — бразильский футболист, который играл на позиции центрального защитника.

Клубная карьера 
 
Сезар Белли начал свою карьеру в «Понте-Прета» в 1992 году, где играл до 1995 года. Из «Понте-Прета» он перешёл в «Португеза Деспортос». В клубе из Сан-Паулу он играл до 1999 года. В этот период он стал вице-чемпионом Бразилии в 1996 году, проиграв в финале «Гремио».
 
Хорошая игра стала поводом его переезда в Европу. В сезоне 1999/2000 он выступал во французском ПСЖ, где занял второе место в чемпионате Франции. Не сумев завоевать место в основном составе, он отправился в другой французский клуб, «Ренн». В «Ренне» Сезар Белли играл в течение двух лет.
 
После возвращения в Бразилию в течение года он играл в «Палмейрасе». В 2003 году он перешёл в состав соперника «Палмейраса», «Коринтианс», с которым стал чемпионом штата Сан-Паулу — Лига Паулиста 2003 года.
 
В 2004 году он решился вернуться в Европу, на этот раз в испанский «Тенерифе» из второго дивизиона. За клуб с Канарских островов он играл два с половиной года.
 
После возвращения на родину в следующем году Сезар Белли играл за «Атлетико Паранаэнсе», «Форталезу» и «Понте-Прета».
 
В 2009 году Сезар Белли играл в клубе Серии D, «Миксто», где и закончил свою карьеру.

Национальная сборная 
 
В 1995 году Сезар Белли сыграл два матча за молодёжную сборную Бразилии на чемпионате мира 1995 года: на групповом этапе против Катара (победа 2:0) и в финале против Аргентины (поражение 2:0). Причём в обоих матчах он был удалён в середине второго тайма.

Сезар Белли дебютировал за сборную Бразилии 3 февраля 1998 года, выйдя на 83-й минуте матча со сборной Ямайки вместо Гонсалвеса. Игра проходила в рамках Золотого Кубка КОНКАКАФ, в котором Бразилия заняла второе место. В 1999 году он выиграл Кубок Америки по футболу 1999 года, но не участвовал ни в одной игре. Последний матч в сборной Сезар Белли сыграл 30 июля 1999 года против Новой Зеландии на Кубке конфедераций, на котором Бразилия заняла второе место. Два года спустя он был снова вызван в сборную на Кубок конфедераций, но не сыграл ни одной игры, в итоге число его матчей за сборную остановилось на восьми.

Ссылки 
 Биография на sambafoot.com
 Карьерная статистика

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Португеза Деспортос»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Палмейрас»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Атлетико Паранаэнсе»
Игроки ФК «Форталеза»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Футбольные тренеры Бразилии